Vijf schepen van de United States Navy zijn genaamd USS Kearsarge. De eerst was vernoemd naar Mount Kearsarge en de andere vier ter nagedachtenis aan het eerste schip.

 USS Kearsarge (1861)
 USS Kearsarge (BB-5), slagschip en rond 1920 verbouwd tot kraanschip. 1898-1955
 USS Kearsarge (CV-12), hernoemd naar USS Hornet voor de tewaterlating
 USS Kearsarge (CV-33), vliegdekschip van de Essexklasse. 1945-1974
 USS Kearsarge (LHD-3), 1993 - heden